Каште́лу (, , «замок, город») — португальська власна назва. Стара орфографія — Каште́ллу ().

Топоніми

́ 
 Віана-ду-Каштелу — муніципалітет і місто.
 Віана-ду-Каштелу (округ)
 Каштелу (Лісабон) — парафія.
 Каштелу (Сертан) — парафія.
 Каштелу-Бранку — муніципалітет і місто.
 Каштелу-Бранку (округ)
 Каштелу-Вієгаш — парафія.
 Каштелу-де-Віде — муніципалітет і містечко.
 Каштелу-де-Пайва — муніципалітет і містечко.
 Каштелу-Нову — парафія.
 Морейра-ду-Каштелу — парафія.
 Олівейра-ду-Каштелу — парафія.
 Пеналва-ду-Каштелу — муніципалітет і містечко.
 Порталегрівсько-Каштелу-Бранкуська діоцезія
 Санта-Марія-ду-Каштелу-і-Сан-Мігел — парафія.